Bach, német családnév
 Bach család
 Johann Sebastian Bach (1685–1750), német zeneszerző
 Földrajz
  Ausztria
 Bach, település Karintiában
 Bach, település Tirolban
  Németország
 Bach, Erbach egyik faluja, Baden-Württembergben
 Bach an der Donau, település Bajorországban
 Csillagászat
 1814 Bach, aszteroida
 hasonló kiejtés
 BAH-csomópont, közlekedési csomópont Budapesten